Proba de spadă feminin pe echipe la Campionatul Mondial din 2015 s-a desfășurat pe 18 iulie la Complexul Sportiv „Olimpiiskii” de la Moscova, turul preliminar fiind organizat pe 17 iulie.

Medaliile au fost prezentate de românca Ana Pascu și chinezul Wang Wei, vicepreședintii Federației Internaționale de Scrimă. La eveniment a fost prezentă Gabriela Szabó, ministrul Tineretului și Sportului al României.

Medaliate

Rezultate

Faza finală

Prima jumătate

A 2-a jumătate

Meciuri de clasament

Tablou de 5-8

Tablou de 9-16

Tablou de 13-16

Clasament final

Referințe

 Tabloul competițional  pe fencingworldwide.com
  Clasament final complet la Federația Internațională de Scrimă

Legături externe
 

Campionatul Mondial de Scrimă din 2015